Кубок Кіпру з футболу 2010–2011 — 69-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобула Омонія.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 листопада 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада/1 грудня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада/8 грудня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада/1 грудня 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 січня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 січня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня/2 лютого 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 січня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня/16 лютого 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня/6 квітня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня/4 травня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 

2010–2011
Кіпр
Кіпр